IOL est une abréviation qui peut désigner :
  Interceptions obligatoires légales, un dispositif français de surveillance automatisé du réseau internet, basé sur l'installation de sondes sur tout le réseau ADSL, permettant de collecter « en temps réel » des métadonnées (activité non-autorisée à l'époque) ;

 Olympiades internationales de linguistique, une des treize Olympiades internationales de sciences (l'abréviation IOL a été choisi de manière à ne correspondre au nom de l'organisation dans aucune langue).

 , une lentille implantée dans l'œil dans le cadre d'un traitement contre la cataracte ou la myopie.

Iol est un nom qui peut désigner :
 Iol, le nom phénicien de la ville de Cherchell, en Algérie.

Références